Round Trip – album di Phil Woods del 1969
 Round Trip – album jazz di Sadao Watanabe del 1974
 Round Trip – album dei Knack del 1981
 Round Trip – album della Gap Band del 1989
 Round Trip – album di Tony Harnell del 2010